Футбольная лига ОАЭ 1992/1993 () — 
очередной сезон чемпионата ОАЭ по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1992/93 на сайте rsssf.com  

1992/1993
ОАЭ
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 1992 году
1993 год в ОАЭ
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993